Heiligenkreuz kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Heiligenkreuz im Lafnitztal (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Jennersdorf, 
 Heiligenkreuz (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Baden, 

Robotskapade Österrikeförgreningar